Pingyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die ehemalige Provinz Pingyuan (平原省) der Volksrepublik China, siehe Pingyuan (Provinz);
 den Kreis Pingyuan (平原县) der bezirksfreien Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Pingyuan (Dezhou);
 den Kreis Pingyuan (平远县) der bezirksfreien Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Pingyuan (Meizhou);
 die Großgemeinde Pingyuan (平原镇) im Kreis Dejiang der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Pingyuan (Dejiang);
 die Großgemeinde Pingyuan (平原镇) im Kreis Pingtan der chinesischen Provinz Fujian, siehe Pingyuan (Pingtan);
 die Großgemeinde Pingyuan (平远镇) im Kreis Yanshan der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Pingyuan (Yanshan);
 die Großgemeinde Pingyuan (平原镇) im Kreis Yingjiang der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Pingyuan (Yingjiang);
 die Gemeinde Pingyuan (平原乡) im Stadtbezirk Weibin in der chinesischen Provinz Henan, siehe Pingyuan (Weibin);
 das Straßenviertel Pingyuan (平原街道) im Stadtbezirk Liangyuan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Pingyuan (Liangyuan);
 das Dorf Pingyuan (平原村) der Nationalitätengemeinde Sipai im Kreis Raohe der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Pingyuan (Sipai).